Elisabethstraße 12 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Elisabethstraße 12 in  Baden, Niederösterreich, siehe 
 Elisabethstraße 12 (Düsseldorf)
 Elisabethstraße 12 in Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, A–K
 Elisabethstraße 12 in Neuwied, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Neuwied
 Elisabethstraße 12 in Herford, siehe Liste der Baudenkmäler in Herford
 Elisabethstraße 12 in Wien, siehe Elisabethstraße (Wien) #Nr. 12: Böhlerhaus